Velika nagrada Italije 1997 je bila trinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1997. Odvijala se je 7. septembra 1997.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 7
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 1:22,990
|
|-
! 2
| 4
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Renault
| 1:23,042
| +0,052
|-
! 3
| 12
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Peugeot
| 1:23,066
| +0,076
|-
! 4
| 3
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 1:23,231
| +0,241
|-
! 5
| 9
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:23,340
| +0,350
|-
! 6
| 10
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:23,347
| +0,357
|-
! 7
| 8
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 1:23,443
| +0,453
|-
! 8
| 11
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Peugeot
| 1:23,603
| +0,613
|-
! 9
| 5
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:23,624
| +0,634
|-
! 10
| 6
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:23,891
| +0,901
|-
! 11
| 22
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 1:24,177
| +1,187
|-
! 12
| 16
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 1:24,242
| +1,252
|-
! 13
| 23
|  Jan Magnussen 
| Stewart-Ford
| 1:24,394
| +1,404
|-
! 14
| 1
|  Damon Hill
| Arrows-Yamaha
| 1:24,482
| +1,492
|-
! 15
| 15
|  Šindži Nakano
| Prost-Mugen-Honda
| 1:24,553
| +1,563
|-
! 16
| 14
|  Jarno Trulli
| Prost-Mugen-Honda
| 1:24,567
| +1,577
|-
! 17
| 2
|  Pedro Diniz 
| Arrows-Yamaha
| 1:24,639
| +1,649
|-
! 18
| 17
|  Gianni Morbidelli
| Sauber-Petronas
| 1:24,735
| +1,745
|-
! 19
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Ford
| 1:25,693
| +2,703
|-
! 20
| 18
|  Jos Verstappen
| Tyrrell-Ford
| 1:25,845
| +2,855
|-
! 21
| 20
|  Ukjo Katajama
| Minardi-Hart
| 1:26,655
| +3,665
|-
! 22
| 21
|  Tarso Marques
| Minardi-Hart
| 1:26,677
| +3,687
|}

Dirka 

|-
! 1
| 10
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 53
| 1:17:04,609
| 6
| 10
|-
! 2
| 7
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 53
| + 1,937 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 4
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Renault
| 53
| + 4,343 s
| 2
| 4
|-
! 4
| 12
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Peugeot
| 53
| + 5,871 s
| 3
| 3
|-
! 5
| 3
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 53
| + 6,416 s
| 4
| 2
|-
! 6
| 5
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 53
| + 11,481 s
| 9
| 1
|-
! 7
| 8
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 53
| + 12,471 s
| 7
|  
|-
! 8
| 6
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 53
| + 17,639 s
| 10
|  
|-
! 9
| 9
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 53
| + 49,373 s
| 5
|  
|-
! 10
| 14
|  Jarno Trulli
| Prost-Mugen-Honda
| 53
| + 1:02,706
| 16
|  
|-
! 11
| 15
|  Šindži Nakano
| Prost-Mugen-Honda
| 53
| + 1:03,327
| 15
|  
|-
! 12
| 17
|  Gianni Morbidelli
| Sauber-Petronas
| 52
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 13
| 22
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 52
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 14
| 21
|  Tarso Marques
| Minardi-Hart
| 50
| +3 krogi
| 22
|  
|-
! Ods
| 1
|  Damon Hill
| Arrows-Yamaha
| 46
| Motor
| 14
|  
|-
! Ods
| 11
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Peugeot
| 39
| Trčenje
| 8
|  
|-
! Ods
| 16
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 38
| Trčenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Ford
| 33
| Motor
| 19
|  
|-
! Ods
| 23
|  Jan Magnussen
| Stewart-Ford
| 31
| Prenos
| 13
|  
|-
! Ods
| 18
|  Jos Verstappen
| Tyrrell-Ford
| 12
| Menjalnik
| 20
|  
|-
! Ods
| 20
|  Ukjo Katajama
| Minardi-Hart
| 8
| Zavrten
| 21
|  
|-
! Ods
| 2
|  Pedro Diniz
| Arrows-Yamaha
| 4
| Vzmetenje
| 17
|  
|}

Formula 1 sezona 1997
1997